Gutiérrez kan syfta på:

Antarktis 

 Gutiérrez (bergstopp),

Bolivia 

 Provincia Sara, provins, Santa Cruz,

Colombia 

 Gutiérrez (kommun), Cundinamarca, 
 Gutiérrez (ort), Cundinamarca,